Лома де Сан Мигел има више значења:

 Лома де Сан Мигел (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома де Сан Мигел (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома де Сан Мигел (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де Сан Мигел (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику